Джон Шнайдер  (, род. 8 апреля, 1960) — американский актер и певец, наиболее известный по ролям Бо Дюка в «Придурках из Хаззарда» (1979—1985), Джонатана Кента в «Тайнах Смолвиля» (2001—2011) и Джима Крайера в «Имущих и неимущих» (с 2013). Он выпустил семь студийных альбомов и восемнадцать синглов, пять из которых достигали вершины чарта «Billboard Hot Country Songs».

Актерская карьера 
Фильмография Джона Шнайдера включает около 150 ролей в кино и на телевидении. Он наиболее известен по своей роли в телесериале «Тайны Смолвилля», где снимался с 2001 по 2006 год. Шнайдер активно снимается в эпизодах различных сериалов, таких как «90210», «CSI», «Красотки в Кливленде» и многих других. Также участвовал в нескольких постановках на Бродвее. В 2013 году он был приглашен на главную роль в сериал «Имущие и неимущие».

Дискография

Альбомы

Синглы 

 A"It’s Now or Never" also peaked at #5 on Hot Adult Contemporary Tracks.
 BB-side to «Them Good Ol' Boys Are Bad.»

Примечания

Ссылки 
 John Schneider’s official website
 

Исполнители MCA Records